

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Colin McPhee (1900-1964), compositeur canadien ;
 George McPhee (1958-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Joe McPhee (1939-), saxophoniste et multi-instrumentiste américain de jazz ;
 John McPhee :
 John McPhee (1931-), journaliste et romancier américain ;
 John McPhee (1994,-), pilote britannique de vitesse moto ;
 Katharine McPhee (1984-), chanteuse américaine ;
 Kodi Smit-McPhee (1996-), acteur australien ;
 Mike McPhee (1960-), joueur canadien de hockey sur glace.

Cinéma 
 Nanny McPhee, film britannique sorti en 2005 ;
 Nanny McPhee et le Big Bang, film britannique sorti en 2010.

Homonymie de patronyme